Apollo 11 est une mission du programme spatial américain Apollo au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes marchent sur la Lune, le .

Apollo 11 peut aussi désigner :
 Apollo 11, téléfilm américain de Norberto Barba sorti en 1996.
 Apollo 11, film documentaire américain de Todd Douglas Miller sorti en 2019.
 La grotte Apollo 11, un site préhistorique situé en Namibie.

Homonymie